Varzea – rodzaj jaszczurki z podrodziny Mabuyinae w rodzinie scynkowatych (Scincidae).

Zasięg występowania 
Rodzaj obejmuje gatunki występujące w Gujanie Francuskiej, Jamajce, Peru, Boliwii, prawdopodobnie Ekwadorze i Brazylii.

Systematyka

Etymologia 
Varzea: nazwa várzea oznaczająca w brazylijskiej odmianie portugalskiego sezonowe obszary zalewowe wielkich rzek Amazonii.

Podział systematyczny 
Do rodzaju należą następujące gatunki: 
 Varzea altamazonica
 Varzea bistriata

Przypisy 

Scynkowate